Als Malësia ( indefinit auch Malësi) werden in albanischsprachigen Ländern und Gebieten verschiedene Regionen, Orte und Berggruppen bezeichnet. Malësia kann mit „(ethnographischer) Bergregion“, „Berggruppe“ oder „Bergkette“ übersetzt werden.

In Albanien:
 die geographisch-kulturelle Region der Malësia e Madhe im Nordwesten des Landes
 der nach ihr benannte (ehemalige) Kreis Malësia e Madhe
 die 2015 auf dem Gebiet des Kreises geschaffene Gemeinde Malësia e Madhe
 die Bergregion der Malësia e Lurës im Nordosten des Landes, siehe dazu auch Lura (Albanien), Kunora e Lurës und Nationalpark Lura
 die Bergregion der Malësia e Dangëllisë im Süden des Landes, siehe dazu auch Nationalpark Hotova-Dangell
 die Bergregion der Malësia Akrokeraune, siehe dazu auch Ceraunisches Gebirge

Im Kosovo:
 die Bergregion der Malësia e Vogël (oder auch Malësia e Gjakovës genannt) im Südwesten des Landes
 das Dorf Malësia e Re in der Gemeinde von Prizren

In Nordmazedonien:
 die Bergregion der Malësia e Strugës () im Norden der Opština Struga

Im Kosovo, in Nordmazedonien und in Serbien:
 die Bergregion der Malësia e Karadakut, albanisch kurz Karadak (vom Türkischen kara dağ, „Schwarzer Berg“) genannt, mazedonisch Скопска Црна Гора Skopska Crna Gora („Schwarzes Bergland von Skopje“)

Weiter bezeichnet das Wort auch Folgendes:
 Malësia (Zeitschrift), einmal jährlich erscheinendes Magazin in Montenegro